Amphibolia može označavati:
 Amphibolia (Plantae) L.Bolus ex Herre, biljni rod iz porodice Aizoaceae
 Amphibolia (Animalia) Macquart, 1843., rod kukaca iz porodice Tachinidae